AOE (écrit AoE dans certains cas) est un sigle, qui peut signifier :
 ATA over Ethernet, un protocole informatique de stockage en réseau ;
 Age of Empires, un jeu vidéo ;
  (en français, aire d'effet, zone d'effet), un terme utilisé dans de nombreux jeux de rôle et de stratégie pour décrire les attaques ou d'autres effets qui affectent de multiples cibles dans une zone spécifiée ;
 Appel d'offres européen ;
 avance ouverture de la soupape d'échappement, le point de début d'ouverture de la soupape d'échappement pour un moteur thermique).
Anywhere on Earth (AoE, en français, partout sur terre), désignant le fuseau horaire UTC−12:00, qui permet d'indiquer des dates qui sont passées partout sur terre.
  Sororité universitaire professionnelle et sociale (Marquette University, Pennsylvanie). ;